Granatin se može odnositi na:
 Granatin A, elagitanin prisutan u naru
 Granatin B, elagitanin prisutan u naru